Kovács Lajos
 Kovács Lajos (1809–1881) Debrecen polgármestere 1867–1875 között
 Kovács Lajos (1812–1890) az 1848–49-es forradalom és szabadságharc békepárti politikusa, Széchenyi István közeli munkatársa
 Kovács Lajos (1830–1905) honvédhadnagy, református lelkész
 Kovács Lajos (1839–1915) Miskolc egykori polgármestere
 Kovács Lajos (1845–1903) tankönyvíró, tanítóképző-intézeti igazgató-tanár, egyházmegyei pénztárnok
 Kovács Lajos (1856–1900) felsőkereskedelmi iskolai tanár, irodalomtörténész, tábori lelkész
 Kovács Lajos (1890–1971) levéltáros
 Kovács Lajos (1894–1973) az MTK labdarúgója az 1910-es években
 Kovács Lajos (1879–1927) katolikus pap
 Kovács Lajos (1900–1971) lepkekutató 
 Kovács Lajos (1908–1978) geológus, egyetemi tanár 
 Kovács Lajos (1909–1994) unitárius püspök
 Kovács Lajos (1923–?) labdarúgó
 Kovács Lajos (1932–2003) motorversenyző
 Kovács Lajos (1936) atléta, középtávfutó
 Kovács Lajos (1944) színész
 Kovács Lajos (1949-2017) író, költő, szerkesztő, helytörténész, tanár
 Kovács Lajos (1949k.) rendőrtiszt, gyilkossági nyomozó, évekig az ún. „döglött ügyek” osztályának vezetője az Országos Rendőr-főkapitányságon
 Kovács Lajos (?) iparművész, designer

Kováts Lajos
 Kováts Lajos (1837–1912) római katolikus plébános
 Kováts Lajos (1870–1921) református teológiai tanár
 Kováts Lajos (1925–2010) ornitológus
 Kováts Lajos (1953) műgyűjtő, több együttes (R-GO, M7) billentyűse